Bedzja (volk) 
 Bedzja (taal) 
 Béja (stad)